Otley (film)
 Otley – miejscowość w stanie Iowa, w hrabstwie Marion
 Otley – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Suffolk
 Otley – miasto w Anglii, w hrabstwie West Yorkshire
 Oteley – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Shropshire